Cedarhurst ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cedarhurst (Connecticut)
 Cedarhurst (Maryland)
 Cedarhurst (New York)
 Cedarhurst (Washington)
 Cedarhurst Park (Oregon)

Cedarhurst ist der Name von:

 Cedarhurst (Bahnstation), eine Bahnstation der Long Island Rail Road (LIRR) in New York.